Марсак — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Марсак — коммуна во Франции, департамент Крёз
 Марсак — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна
 Марсак — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Марсак-сюр-л’Иль — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Марсак-сюр-Тарн — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Вильнав-пре-Марсак — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи